La Kypello Kyprou 2012-2013 fu la 71ª edizione della coppa nazionale cipriota. Il torneo è iniziato il 31 ottobre 2012 ed è terminato il 22 maggio 2013.
L' ha vinto il titolo per la settima volta nella sua storia.

Tabellone

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 ottobre/21 novembre 2012

Secondo Turno 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 / 16 gennaio 2013

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 / 23 gennaio 2013

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 / 30 gennaio 2013

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 / 30 gennaio 2013

Quarti di finale 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 / 13 marzo 2013

Semifinali 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 / 17 aprile 2013

Finale 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 maggio 2013

Collegamenti esterni

Calcio nel 2012
Calcio nel 2013
2012